Cut (golf)
 Cut (Unix)
 Cut (manga)
 Cut Chemist
 Mental Cut
 Cut_ – zespół rockowy, projekt Raya Wilsona